Садат — египетская фамилия. Известные носители:

 Садат, Анвар (1918—1981) — египетский государственный и военный деятель; президент Египта (1970—1981).
 Садат, Талаат (1954—2011) — египетский политик, племянник убитого президента Анвара Садата.